Осети́нский — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Осетинский, Олег Евгеньевич (1937—2020) — советский и российский киносценарист, писатель, журналист, режиссёр-документалист.

Другое 
 Осетинский язык — язык осетин, один из индоевропейских языков.
 Осетинский — посёлок в Моздокском районе Северной Осетии, Россия.